Матиас Зеле (, 27 мая 1992, Лихтенштейн) — лихтенштейнский футболист, полузащитник клуба «Эшен-Маурен». Игрок национальной сборной.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Бальцерс», в основном составе которого дебютировал в 2010 году.

Карьера в сборной 
Первый матч за сборную Зеле сыграл в отборочном матче к Евро 2016 со сборной России 8 сентября 2015 года (0:7), на 79-й минуте заменив Никласа Кибера.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Лихтенштейна
Игроки сборной Лихтенштейна по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Лихтенштейна по футболу
Игроки ФК «Бальцерс»
Игроки ФК «Тризенберг»
Игроки ФК «Эшен-Маурен»